AAU est un code, qui peut désigner :
 .

AAU est un codon, qui signifie :
 asparagine, selon le code génétique.

AAU est un sigle, qui peut désigner :
 Anglo-American University (en français, Université anglo-américaine), établissement privé d'enseignement supérieur le plus vieux en République tchèque ;
 Aalborg Universitet (en français, Université d'Aalborg) ;
 acte administratif unilatéral, notion de droit administratif français ;
 , association sportive américaine ;
 Association of American Universities (en français Association des universités américaines), organisation regroupant les meilleures universités dans le domaine de la recherche scientifique.
 Ambrose Alli University (en français Université Ambrose-Alli), au Nigeria.